De kronkelwilg (Salix babylonica 'Tortuosa', synoniem: Salix matsudana 'Tortuosa'), ook bekend als krulwilg of Chinese wilg is een boom die behoort tot het geslacht wilg (Salix).

De boom wordt tot 12 m hoog. De takken en twijgen zijn bochtig gedraaid. De gekrulde bladeren zijn smal, lichtgroen en ongeveer 4 à 10 cm lang en 1 à 2 cm breed. De bloemen worden in de lente gevormd. De kronkelwilg is tweehuizig (zoals alle wilgen), dus met de mannelijke en vrouwelijke bloemen op afzonderlijke bomen.

De kronkelwilg is afkomstig uit het noordoosten van China. De soortaanduiding matsudana verwijst naar de Japanse botanicus Sadahisa Matsuda. Er bestaan drie variëteiten van deze soort, namelijk: Salix matsudana var. anshanensis, S. matsudana var. matsudana en S. matsudana var. pseudomatsudana. De soort wordt op grote schaal geteeld in China.

Wilg
Plant uit het Palearctisch gebied